Lemke:
 Elisabeth Lemke
 Jan Filip Lemke
 Lew (Izaak) Lemke

 (14327) Lemke (1980 FE2)

en:Lemke (surname)